Aleksandr Prokopenko – calciatore sovietico
 Dmitrij Prokopenko – calciatore russo
 Georgij Prokopenko – nuotatore sovietico, dal 1992 ucraino
 Ravilja Prokopenko – cestista sovietica
 Viktor Prokopenko – calciatore e allenatore ucraino, fino al 1991 sovietico
 Vladïslav Prokopenko – calciatore kazako

Inoltre: 
 Michail Prakapenka – pentatleta bielorusso
 Anastasija Prakapenka – pentatleta bielorussa